«Я, бабушка, Илико и Илларион» — название ряда художественных произведений.

 «Я, бабушка, Илико и Илларион» — роман грузинского советского писателя Нодара Думбадзе.
 «Я, бабушка, Илико и Илларион» — художественный фильм, снятый на киностудии «Грузия-фильм» в 1963 году, реж. Тенгиз Абуладзе.